Ladislao III d'Ungheria (1199 o 1201-1205) – re d'Ungheria dal 1204 al 1205
 Ladislao III di Polonia (1424-1444) – re di Polonia dal 1434 al 1444, re d'Ungheria dal 1440 al 1444 con il nome di Ulászló I